Cannan ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Cannan, unabhängiges Mitglied des House of Keys for Ayre & Michael, Chief Minister der Isle of Man
 Denis Cannan (1919–2011), britischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Edwin Cannan (1861–1935), britischer Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftshistoriker
 Gilbert Cannan (1884–1955), britischer Autor und Dramatiker
 James Harold Cannan (1882–1976), australischer Generalquartiermeister
 May Wedderburn Cannan (1893–1973), britische Dichterin